

Plaats 
 Geldern, stad in de Duitse Nederrijn, vroeger Gelre, later Gelder of Gelderen, beide vormen komen voor in de familienamen Van Gelder en Van Gelderen. 
 Geschiedenis van Gelderen, de geschiedenis van bovengenoemde stad, met een Nederlandse en Nederlandstalige oorsprong.

Personen 
 Henk van Gelderen (Enschede, 5 november 1921), directeur van de NV Stoomweverij Nijverheid in Enschede.
 Bob van Gelderen (Amsterdam, 10 maart 1891 – Den Haag, 14 mei 1940), Nederlands econoom en politicus. 
 Roos van Gelderen (Ibadan (Nigeria), 26 juli 1963), Nederlands politicus
 Jordi van Gelderen (Amstelveen, 26 april 1990), Nederlands voetballer
 Roos Bosua-van Gelderen (geboren ca. 1941), Nederlands politicus
 Jacob (Jacques) van Gelderen (Schiedam, 24 februari 1888 - Auschwitz, 15 oktober 1944), architect te Rotterdam.

Zie ook 
 Van Gelder
 Van Gelder (geslacht)